« Papa » Joe Jones (1911-1985), batteur de jazz américain ;
  « Philly » Joe Jones (1923-1985), batteur de jazz américain ;
 Joe Jones (1934-1993), musicien d'avant-garde associé au mouvement Fluxus ;
 Joe Jones (1926-2005), chanteur, compositeur et arrangeur américain ; 
  Joe Jones (né en 1995), joueur gallois de rugby à XV.